Химино — название населённых пунктов в России:

 Химино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Химино — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.